Artūrs Visockis-Rubenis (1985) – allenatore di pallacanestro lettone
 Mārtiņš Rubenis (1978) – ex slittinista lettone